Keczka Przybylińska – wzniesienie w południowo-zachodniej grani Bystrej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Keczka Żarska – wzniesienie w południowo-zachodnim grzbiecie Szerokiej w słowackich Tatrach Zachodnich